Карасун — название нескольких рек на юге России. Топоним означает «небольшая речка»:
 Карасун — река в Краснодаре, некогда бывшая притоком Кубани. Ныне осушена и разделена на пруды.
 Карасун — одно из названий реки Корсун (бассейн Еи, Краснодарский край).

Также Карасунь — одно из названий древнего греческого города Херсонес Таврический на территории Крыма
Карасун - в переводе с Армянского языка означает цифру 40